Aïn El Hadjar, une commune de la wilaya de Bouira, en Algérie ;
 Aïn El Hadjar, une commune de la wilaya de Saïda, en Algérie ;
 Aïn El Hadjar, l'ancien nom de la commune de Sidi Ali Boussidi, en Algérie.